Righi ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Righi (1850–1920), italienischer Physiker
 Daniele Righi (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Egano Righi-Lambertini (1906–2000), vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal
 Italo Righi (* 1959), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente (Staatsoberhaupt) von San Mariono
 Johannes Baptist Righi (1469–1539), franziskanischer Einsiedler
 Luisa Righi (* 1975), in Südtirol lebende Journalistin und Buchautorin
 Massimo Righi (1935–1983), italienischer Schauspieler
 Ruth Righi (* 2005), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Vittore Ugo Righi (1910–1980), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat

Righi steht außerdem für:
 (16766) Righi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Righi (Genua), Stadtviertel von Genua

Siehe auch:
 Rigi (Begriffsklärung)